Магнолія Васкеса ( ) — вид рослин родини магнолієві (Magnoliaceae), вічнозелене дерево, що походить з вологих гірських хмарних лісів штату Герреро на південному заході Мексики.

Примітки 

Магнолієві
Магнолії